Би́лли А́рмстронг  — американский и британский киноактёр, участник ранних фильмов Чарли Чаплина, снятых на киностудии «Essanay».

Начинал актёрскую деятельность в кинокомпании «Keystone», затем перешёл на «Essanay». В своём дебютном фильме — «Его новая работа» — сыграл небольшую роль статиста, затем играл хара́ктерные и смешные роли в других фильмах Чарли Чаплина.

Избранная фильмография 
  — Его новая работа / His New Job — 
  — В парке / In the Park — второй вор
  — Бродяга / The Tramp — человек с книгой
  — У моря / By the Sea — человек в соломенной шляпе
  — Работа / Work — муж
  — Женщина / A Woman — друг отца
  — Банк / The Bank — второй уборщик
  — Зашанхаенный / Shanghaied — завербованный матрос
  — Полиция / Police — фальшивый проповедник
  — Обозрение творчества Чаплина в «Эссеней» / The Essanay-Chaplin Revue of 1916 — человек с книгой / статист
  — Тройная неприятность / Triple Trouble — повар / карманник

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США